Mátray László (1943) színházi szakíró
Mátray László (1976) Jászai Mari-díjas erdélyi magyar színész